Симанто () — река в Японии, самая длинная река на острове Сикоку. Берёт начало в префектуре Коти.
 Симанто (посёлок) () — посёлок в Японии, находящийся в уезде Такаока префектуры Коти.
 Симанто (город) () — город в Японии, находящийся в префектуре Коти.